Saint-Martin-sur-Ocre kan syfta på:
 Saint-Martin-sur-Ocre, Loiret
 Saint-Martin-sur-Ocre, Yonne